Alessandro Cordaro, est un footballeur belge, né le  à La Louvière. Il évolue actuellement au RAEC Mons comme milieu de terrain.

Carrière 
Il a joué neuf rencontres avec les espoirs belges entre 2008 et 2009.

Clubs 
 1992-2002 : RAA Louviéroise (jeunes)
 2002-2009 : RAEC Mons 
 2009-2011 : Sporting Charleroi 
 2011-janv. 2015 : FC Malines 
 janv. 2015-2018 : SV Zulte Waregem
 septembre 2018-2019: Royal Excelsior Virton 
 2019-2020: Swift Hesperange 
 depuis juillet 2020: RAEC Mons

Palmarès 
 Champion avec Mons Challenger Pro League :2005-2006
 Coupe de Belgique : 2017
 Champion avec Virton :2018-2019
 Championnat du Luxembourg de football D2 : 2020

Liens externes 
 

Naissance en mai 1986
Naissance à La Louvière
Footballeur belge
Joueur du RAEC de Mons
Joueur du Royal Charleroi Sporting Club
Joueur du KV Malines
Joueur du SV Zulte Waregem
Joueur du Royal Excelsior Virton